Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010 – stowarzyszenie, którego członkowie stawiają sobie za cel upowszechnianie i zachowanie pamięci o osobach tragicznie zmarłych w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 oraz podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które doprowadziły do katastrofy.

Stowarzyszenie skupiające członków rodzin niektórych ofiar katastrofy powstało 27 czerwca 2010. W jego zarządzie zasiadają: Zuzanna Kurtyka (prezes, wdowa po Januszu Kurtyce), Jadwiga Czarnołęska–Gosiewska (matka Przemysława Gosiewskiego), Magdalena Pietrzak–Merta (wdowa po Tomaszu Mercie), Beata Gosiewska (wdowa po Przemysławie Gosiewskim) i Andrzej Melak (brat Stefana Melaka)

Stowarzyszenie m.in. ufundowało i umieściło w miejscu katastrofy tablicę oraz krzyż, upamiętniające wszystkie jej ofiary. W przeddzień obchodów rocznicy katastrofy tablica w atmosferze skandalu została usunięta przez władze rosyjskie. W 2010 Stowarzyszenie zebrało 300 tys. podpisów pod petycją ws. powołania międzynarodowej komisji do zbadania przyczyn katastrofy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010

Katastrofa polskiego Tu-154 w Smoleńsku
Stowarzyszenia historyczne
Stowarzyszenia rodzin
Stowarzyszenia w Warszawie